C8H17NO – formula molecolare del valnoctamide
C8H17NO – formula molecolare del valpromide

Formule molecolari